, un township du comté d'Athens dans l'Ohio. 
 Bern Township, un township du comté de Berks en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Upper Bern Township, un township du comté de Berks en Pennsylvanie.

Homonymie de townships